Montecchi ist der Familienname von:
 Marcello Montecchi (* 1962), Schweizer Schauspieler
 der Montecchi (Familie), einer Familie in Montecchio Maggiore, die auch in Dantes Göttlicher Komödie erscheint; dort hat Shakespeare später den Namen Montague entlehnt

Sonstiges:
 Montecchi-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika